Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Otavio Della e Marcelo Saliola che hanno battuto in finale Nelson Aerts e Danilo Marcelino 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Pablo Albano /  João Cunha e Silva (quarti di finale)
 Bill Behrens /  Kirk Haygarth (quarti di finale)

 Emanuel Couto /  Bernardo Mota (semifinali)
 Tommy Ho /  Laurence Tieleman (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1994